Karl Struve ist der Name folgender Personen:

* Karl von Struve (1835–1907), deutsch-russischer Diplomat
 Karl Struve (Schauspieler) (1883–1958), deutscher Schauspieler, Autor, Conferencier und Regisseur 
 Karl Ludwig Struve (1785–1838), deutscher Philologe und Gymnasialdirektor
 Karl Wilhelm Struve (1917–1988), deutscher Vor- und Frühgeschichtler